Ори́бе Пера́льта Моронес (; ) — мексиканский футболист, нападающий. Выступал за сборную Мексики. Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион Панамериканских игр 2011 года. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера

«Монаркас Морелия» и «Леон» 
Перальта является выпускником молодёжной академии «Морелии». Тренер команды Рубен Романо был инициатором перевода Орибе в основной состав команды. 22 февраля 2003 года Перальта дебютировал в мексиканской Премьере в матче против «Америки», проигранном 1:2. В конце Клаусуры 2003 он появился на поле второй раз в матче против «Крус Асуля» (1:1). На протяжении сезона Перальта боролся за место в основе, но так и не смог закрепиться в команде и принял решение о переходе в «Леон».

Орибе перебрался в «Леон», выступавший во втором дивизионе Мексики, за игровой практикой. Он быстро стал игроком основного состава и закончил сезон с 10 мячами в 33 матчах, что являлось лучшим результатом в команде.

«Монтеррей» и аренда в «Гвадалахару» 
Перед Апертурой 2004 Перальта вернулся в мексиканскую Примеру, заключив соглашение с «Монтерреем». Орибе стал одним из первых игроков, которого подписал новый тренер «полосатых» Мигель Эррера. Перальта дебютировал в новом клубе в матче против «Тигрес», проигранном с крупным счётом 6:2, но уже во втором матче он забил свой первый гол за новый клуб, «Монтеррей» победил «Крус Асуль» 3:0. Свой первый сезон в стане «полосатых» Орибе закончил, имея в активе 5 голов в 22 матчах. На протяжении двух сезонов Перальта дважды становился вице-чемпионом страны (Апертура 2004 и Апертура 2005). Его удачные выступления на клубном уровне позволили получить первое приглашение в сборную страны. В 2005 году Перальта отправился в аренду на несколько месяцев в «Гвадалахару» для помощи команде в Кубке Либертадорес. Он сыграл несколько матчей, но не забил ни разу и отправился обратно в «Монтеррей».

«Сантос Лагуна» и аренда в «Чьяпас» 
Летом 2006 года Перальта принял предложение команды из своего родного города Торреон, «Сантос Лагуны». В первых сезонах Орибе не являлся игроком основного состава, сыграв лишь в трёх матча в основе из 17 в Клаусуре 2008. В январе 2009 года нападающий отправился за игровой практикой в аренду в «Чьяпас». В Апертуре и Клаусуре сезона 2009 он сыграл 35 матчей и забил 12 голов. После возвращения в «Сантос» 26-летний нападающий воссоединился со своим бывшим тренером из «Морелии» Рубеном Омаром. В начале сезона Перальта показывал качественную игру, но с возвращением из «Бирмингем Сити» эквадорца Кристиана Бенитеса потерял статус основного нападающего.

Сезон 2011/12 Орибе начал ударно, отличившись хет-триком в матче первого тура против «Пачуки» (4:1). В следующих турах Перальта также неизменно забивал, чем заслужил приглашение в сборную на товарищеский матч против США. После возвращения из сборной он забил в трёх турах подряд и получил приглашение в молодёжную сборную для участия в Панамериканских играх. После турнира у Орибе наступила голевая засуха, он не забивал на протяжении шести матчей. Зато в матче против «Сан-Луиса» нападающий сделал «покер», игра завершилась со счётом 5:2. В финальной части чемпионата он забил шесть голов и помог своей команде завоевать чемпионский титул. Также Перальта отличился в заключительной игре первенства против «Монтеррея» (2:1). «Сантос Лагуна» принял участие в розыгрыше Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2011/12. С семью мячами Перальта стал лучшим бомбардиром турнира и помог своей команде добраться до финала. Все мячи нападающий забил с игры. В общей сложности за полный сезон 2011/12 Орибе забил 43 мяча во всех соревнованиях.

Первый гол в сезоне 2012/13 Орибе забил в матче 7-го тура против УАНЛ Тигрес (3:1). 1 октября 2012 в матче против «Атланте» Орибе забил третий гол своей команды и помог ей добиться победы 3:1. 21 октября «Толука» дома крупно обыграла «Сантос Лагуну» 4:1, единственный гол за «зелено-белых» забил Перальта. В следующем туре против «Монтеррея» Орибе забилт 5-й гол в сезоне, но это не помогло «Сантосу», команда потерпела поражение 3:2. За «Сантос» Преальта выступал на протяжении восьми сезонов и забил 79 голов в 218 поединках MX Лиги.

«Америка» Мехико 

В мае 2014 года был анонсирован переход Перальта в столичную «Америку». Сумма трансфера в 10 млн долларов стала рекордной для мексиканского чемпионата, а годовой оклад Орибе составил 2,5 млн долларов. 20 июля в матче против «Леона» он дебютировал за столичную команду. 3 августа в поединке против «Пуэблы» Перальта забил свой первый гол за «Америку». Перальта забил в обоих матчах финала против канадского «Монреаль Импакт» и помог «Америке» впервые в истории выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Он также вместе с одноклубником Дарио Бенедетто стал лучшим бомбардиром турнира. В декабре Перальта помог «Америке» занять пятое место на клубном чемпионате мира. 13 декабря в матче против китайского «Гуанчжоу Эвергранд» он забил гол. В матчах 1/4 Лиги чемпионов КОНКАКАФ против американского «Сиэтл Саундерс» он забил по голу и помог «Америке» выйти в полуфинал. В 2016 году Орибе во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Карьера в сборной 

Перальта был включен в расширенный список кандидатов на поездку в Германию на чемпионат мира 2006 года, но в финальную заявку он так и не попал. Свой первый гол за сборную Мексики Орибе забил в товарищеском матче против принципиального соперника, сборной США, победить в той встрече «ацтекам» не позволил Робби Роджерс, сравняв счет.

В 2011 году Перальта попал в заявку сборной на поездку в Аргентину на Кубок Америки. Он был запасным и на поле так и не вышел. В том же году Перальта отправился на Панамериканские игры в составе молодёжной сборной Мексики. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Тринидада и Тобаго, Уругвая, Коста-Рики и Аргентины. В поединке против уругвайцев Хесус забил гол. На групповой стадии Орибе забил всем соперникам. В финал соревнований Мексику Перальта вывел практически в одиночку, забив в полуфинале костариканцам. В решающем поединке была повержена были повержены аргентинцы. Орибе стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов в пяти матчах. Перальта был включен в заявку сборной на поездку на Олимпийские игры в Лондон как один из трёх игроков старше 23 лет. В первом матче против сборной Южной Кореи, Орибе вышел в основном составе и был заменен во втором тайме на Джовани дос Сантоса. Следующую игру против сборной Габона он провел полностью, а в заключительном матче группового этапа против сборной Швейцарии, забил единственный мяч во встрече, что позволило мексиканцам занять первое место в группе. В четвертьфинале против сборной Сенегала, Перальта провел на поле весь матч и был заменен в дополнительное время на Рауля Хименеса. В полуфинале против сборной Японии, Орибе при счете 1:1 забил очень важный мяч, который в итоге стал переломным. В финальном матче против сборной Бразилии Орибе открыл счёт уже на первой минуте, а во втором тайме оформил дубль и помог сборной Мексики выиграть Олимпийские игры.

7 сентября 2012 года после полугодового перерыва Перальту вызвали в сборную Мексики на матч отборочного цикла чемпионата мира 2014 года против сборной Коста-Рики, где он отыграл все 90 минут, а его команда победила 2-0. 13 октября в поединке отборочного раунда чемпионата мира 2014 против сборной Гайаны Орибе забивает гол и отдает голевую передачу Анхелю Рейне, чем помогает своей сборной одержать крупную победу 5:0. 17 октября в следующем матче квалификации против сборной Сальвадора Орибе вновь забивает гол и приносит своей команде победу 2:0. В двух стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2014 года Перальта забил 5 мячей в ворота сборной Новой Зеландии и обеспечил мексиканцам выход в финальную стадию мирового первенства. В мае 2014 года Перальта попал в заявку сборной на поездку в Бразилию на мировое первенство. В первом матче против сборной Камеруна Орибе забил победный гол, добив мяч в ворота после того, как Шарль Итанж парировал удар Джовани дос Сантоса. Во второй встрече против хозяев турнира сборной Бразилии, Перальта также отыграл до середины второго тайма и запомнился большим объёмом проделанной работы. В третьем матче группового этапа против команды Хорватии Орибе отметился голевой передачей на Андреаса Гуардадо. В проигранном матче 1/8 финала против сборной Нидерландов Перальта выполнил большой объём работы и был заменён во втором тайме.

В 2015 году Перальта стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Кубы, Гватемалы, Тринидада и Тобаго, Коста-Рики, Панамы и Ямайки. В поединке против кубинцев Орибе сделал хет-трик, а также забил ещё один мяч в финале против ямайцев. В 2016 году Перальта во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Ямайки и Венесуэлы. В поединке против ямайцев Орибе забил гол. На игры в Рио-де-Жанейро Перальта поехал в статусе действующего олимпийского чемпиона, одного из лучших бомбардиров команды, а также её капитана. В первом матче групповой стадии против команды Германии Орибе забил гол, замкнув подачу с углового Майкла Переса. Во втором поединке против фиджийцев он трижды ассистировал партнёрам по команде Карлосу Сальседо и Эрику Гутьерресу. В третьем матче Орибе участие не принял, по итогам групповой стадии мексиканцы покинули турнир.

В 2017 году Перальта принял участие в Кубке конфедераций в России. В первом матче против сборной Португалии вышел на поле во втором тайме, заменив Рауля Хименеса. На второй поединок против команды Новой Зеландии, тренер выставил дублёров и Орибе попал в стартовый состав. Во втором тайме с передачи Хавьера Акино, Перальта забил победный гол. В матче за третье место против португальцев он также вышел в основе, но был заменён во втором тайме. В 2018 году Перальта попал в заявку на участие в своём втором чемпионате мира, проходившем в России. На турнире он сыграл в матче против сборной Швеции. После вылета национальной команды в 1/8 от сборной Бразилии, Орибе завершил выступления за сборную Мексики.

Голы за сборную Мексики (до 23)

Голы Перальты за сборную Мексики

Интересные факты 

Прозван El Cepillo («Щётка»), за свою короткую стрижку «ёжиком». Младший брат Орибе, Обед Перальта — мексиканский боксер, который ранее тоже играл в футбол в клубе второго дивизиона чемпионата Мексики, «Тихуана».

Достижения

Командные 
«Леон»
 Чемпион Мексики: Клаусура 2004

«Сантос Лагуна»
 Чемпион Мексики: Клаусура 2008
 Чемпион Мексики: Клаусура 2012

«Америка»
 Чемпион Мексики: Апертура 2014
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 2014/15
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ: 2015/16

Сборная Мексики
 Победитель Панамериканских игр: 2011
 Победитель Олимпийских игр: 2012
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2015

Личные 
 Лучший бомбардир Панамериканских игр: 2011
 Лучший бомбардир турнира — Апертура 2011
 Лучший бомбардир турнира — Клаусура 2012
 Лучший футболист турнира — Клаусура 2012
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов КОНКАКАФ (7 мячей): 2011/2012
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов КОНКАКАФ (7 мячей): 2014/2015

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Олимпийские чемпионы от Мексики
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Америка» Мехико